Маскарад — бал-маскарад, костюмований бал, з характерними (національними, історичними, фантастичними) костюмами та масками.

Інші значення 
 Бал-маскарад (опера) — опера Дж. Верді

Телебачення 
 Маскарад — українське розважальне телешоу каналу 1+1.

Фільми 

 «Маскарад» — австрійська музична романтична кінокомедія 1934 року, реж. Віллі Форст.
 «Маскарад» — радянський повнометражний чорно-білий художній фільм 1941 року, реж. С. Герасимов.
 «Маскарад» — британська кримінальна комедія 1965 року, реж. Безіл Дірден.
 «Маскарад» — радянський телефільм-балет 1985 року.
 «Маскарад» — американський фільм-трилер 1988 року, реж. Боб Свем.
 «Маскарад» — американський фільм-трилер 2009 року, реж. Грифф Ферст.